Trofej Franka J. Selkea godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „napadaču [središnjem ili krilnom] koji najbolje odrađuje obrambene zadatke”. Dobitnika glasovanjem određuju profesionalni pisci u području hokeja na ledu, a nagrada se uručuje na svečanoj ligaškoj ceremoniji (NHL Awards) nekoliko dana poslije velike završnice doigravanja.

Frank Selke (izgovor: /ˈsɛlki/) osvojio je devet Stanleyjevih kupova u svojstvu trenera Toronta i Montréala.

Povijest

Selkeov trofej ustanovljen je 1977. kao posljednje od pet odličja pokrenutih u čast glavnih menadžera ili vlasnika momčadi Izvorne šestorke. Selkeov trofej sušta je suprotnost jednom od preostala četiri — onom Norrisevom — koji nagrađuje braniča najučinkovitijeg u protivničkoj polovici terena, također po mišljenju profesionalnih hokejaških izvjestitelja.

Popis dobitnika

Sezona 2004./05. otkazana je u potpunosti. Najbolji polivalentni napadači sezona jesu:

Znamenitosti

Na „vječnoj ljestvici” vodi Bob Gainey s četiri (prve) titule. Tri trofeja osvojili su Patrice Bergeron, Guy Carbonneau, Pavel Dacjuk i Jere Lehtinen.

Sergej Fedorov u sezoni 1993./94. osvojio je Hartov trofej usporedno sa Selkeovim. 

Nitko nikad nije osvojio trofej Arta Rossa i Franka Selkea u istoj sezoni, iako je Joe Sakic završio drugi u obje kategorije 2001.

Izvori

NHL